Lucien Lambert peut désigner :
 Lucien Lambert (1858-1945), pianiste et compositeur français ;
 Lucien Lambert (1905-1971), homme politique français ;
 Lucien Lambert (1932-2017), scénariste et auteur dramatique, celui réel de l’intrigue ayant donné au cinéma La Totale ! et True Lies, portages condamnés pour plagiat.

Notes et références